Les Sambonifacio (parfois orthographié Sambonifàcio ou San Bonifàcio) sont une famille appartenant à la noblesse de la ville de Vérone, en Italie.

Histoire 
Le premier représentant de la famille à avoir laissé des traces est , noble d'origine franque, fils de Manfred de Mosezzo et frère de Manfred . Vassal du roi d'Italie Bérenger Ier de Frioul, au , il est fait comte, puis marquis de Vérone, titres qu'il transmet à son petit-fils Egelrico avec les castra de Ronco, Begosso et San Bonifacio (le plus important et l'origine du nom de la maison). Ces possessions restent dans la famille jusqu'après la création de la Commune libre de Vérone (1135). Dès les premiers temps, la famille se divise en deux branches, la première restant attachée au château de San Bonifacio (et éteinte en 1135 avec Alberto), l'autre prenant résidence au château de Ronco.

Les Sambonifacio ont joué un rôle de premier plan dans la vie politique de Vérone, à la tête du parti guelfe. Ils luttèrent contre les Crescenzi et les Montechi, mais l'ascension d'Ezzelino III da Romano les contraignit à quitter la ville (1225) pour trouver refuge à Padoue. Ils purent revenir à Vérone au .

En 1433 ils étendent leurs domaines sur Villa Bartolomea.

Généalogie

Notes et références 

Noblesse italienne
Histoire de Vérone
Patronyme italien